Mános Hadjidákis, (1925 - 1994) un compositeur grec.
 Kostás Hadjidákis, (1965 -) un homme politique grec.
 Georgios Nikolaou Hadjidakis, (1848 - 1941) un linguiste grec.